Val 2006 kan syfta på:

Biskopsvalet i Borgå stift 2006 (Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland)
Presidentvalet i Chile 2005–2006
Presidentvalet i Ecuador 2006
Presidentvalet i Finland 2006
Parlamentsvalet i Nederländerna 2006
Riksdagsvalet i Sverige 2006
Parlamentsvalet i Ukraina 2006
Mellanårsvalet i USA 2006
Presidentvalet i Venezuela 2006
Ärkebiskopsvalet i Svenska kyrkan 2006